Osoby o tym nazwisku:
 Irina Priwałowa – rosyjska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach sprinterskich
 Nadieżda Priwałowa – radziecka animatorka filmów rysunkowych